Rastas peut faire référence à : 
 Mouvement rastafari, mouvement social, culturel et spirituel né en Jamaïque.
 Eino Rastas (1894-1965), athlète finlandais.
 Rastas, film documentaire portugais de 2003.